Ron Friedman ist der Name folgender Personen:
* Ron J. Friedman (Ron Jared Friedman; * 1972), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmeditor
 Ron Friedman (Drehbuchautor, 1932) (Ronald I. Friedman; * 1932), US-amerikanischer Drehbuchautor 
 Ron Friedman (Psychologe) (* 1977), US-amerikanischer Psychologe und Autor